Mad Dogs and Englishmen peut désigner :
 Mad Dogs and Englishmen, une chanson de Noel Coward, de 1932, qui est à l'origine des titres suivants ;
 Mad Dogs and Englishmen, un album live de Joe Cocker sorti en août 1970 ;
 Mad Dogs and Englishmen, un film britannique réalisé par Henry Cole en 1995 ;
 Mad Dogs and Englishmen, une bande dessinée britannique de Simon Spurrier et Boo Cook (2006).